O Fortuna bezeichnet: 
 einen Chorsatz aus Carmina Burana, siehe Carmina Burana (Orff)
 ein Album des walisischen Sängers Rhydian, siehe O Fortuna (Album)

Oh Fortuna bezeichnet: 
 einen deutschen Spielfilm von 2010, siehe Oh Fortuna (Film)
 einen Titel auf dem Album Gates of Dalhalla der Band HammerFall

Oh Fortuna! bezeichnet: 
 einen Spielfilm von Tassilo Dückelmann aus dem Jahre 2003